Михаи́л Киселёв:
 Киселёв, Михаил Григорьевич (1911—2009) — оперный певец, солист Большого театра, народный артист РСФСР. 
 Киселёв, Михаил Дмитриевич (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Михаил Иванович (род. 1935) – русский физик и педагог, специалист в области электродинамики сплошных сред, управления в космическом пространстве и измерительного контроля.
 Киселёв, Михаил Степанович (?—не раньше февраля 1917) — депутат Государственной думы I созыва от Пензенской губернии, крестьянин.
 Киселёв, Михаил Фёдорович (род. 1937) — советский и российский искусствовед.